«Oh My Darling, Clementine» es una canción popular estadounidense usualmente atribuida a Percy Montrose aunque algunas veces se atribuye a Barker Bradford. Se cree que la canción está basada en otra canción anterior llamada Down by the River Liv'd a Maiden de H. S. Thompson. Esta, a su vez, está basada en la balada Dónde vas, buen caballero, originaria de España y transmitida a los mineros anglohablantes por los buscadores de oro mexicanos durante la Fiebre del Oro de California en el siglo XIX, según apunta Gerald Brenan.

Historia 
La canción tomó fama rápidamente entre grupos de scouts. Ha sido cantada en innumerables acampadas y excursiones al bosque que organizan estos grupos.

Clementine en la cultura moderna 
Oh My Darling, Clementine es la cancioncilla que siempre va cantando Huckleberry Hound. Debido a esto, la protagonista del filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind se llama Clementine.

La canción se ha convertido en un himno para algunos equipos de fútbol del Reino Unido y se canta durante los encuentros.

La melodía de la canción venía con los programas de muestra de la primera computadora científica llevada a Argentina. La máquina la ejecutaba a través de una serie interminable de pitidos emitidos por un parlante. Por esta razón, fue bautizada como Clementina.

Letra 

La letra incorpora numerosas estrofas de cuatro versos y tras cada estrofa se repite el estribillo también de cuatro versos.

A continuación se reproducen algunas de las estrofas más habituales, si bien existen más.

Referencias 

Música popular
Fiebre del oro de California